В 2000 году Международная федерация футбольной истории и статистики () организовала выборы «Футболиста столетия» (), выборы состояли из опроса журналистов и футбольных ветеранов различных стран.

Лучшие игроки столетия 

  Пеле (Бразилия) — 1705
  Йохан Кройф (Нидерланды) — 1303
  Франц Беккенбауэр (Германия) — 1228
 // Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Испания) — 1215
  Диего Марадона (Аргентина) — 1214
  Ференц Пушкаш (Венгрия) — 810
  Мишель Платини (Франция) — 722
  Гарринча (Бразилия) — 624
  Эйсебио (Португалия) — 544
  Бобби Чарльтон (Англия) — 508
  Стэнли Мэтьюз (Англия) — 368
  Марко ван Бастен (Нидерланды) — 315
  Герд Мюллер (Германия) — 265
  Зико (Бразилия) — 207
  Лотар Маттеус (Германия) — 202
  Джордж Бест (Северная Ирландия) — 187
  Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай) — 158
  Рууд Гуллит (Нидерланды) — 119
  Диди (Бразилия) — 116
  Джанни Ривера (Италия) — 116
  Джузеппе Меацца (Италия) — 108
  Маттиас Синделар (Австрия) — 106
  Фриц Вальтер (Германия) — 103
  Бобби Мур (Англия) — 98
  Хосе Мануэль Морено (Аргентина) — 96
  Уго Санчес (Мексика) — 85
  Джордж Веа (Либерия) — 79
  Роже Милла (Камерун) — 78
  Хосе Леандро Андраде (Уругвай) — 74
  Жюст Фонтен (Франция) — 73
  Франсиско Хенто (Испания) — 73
 / Ладислав Кубала (Венгрия, Испания) — 71
  Франко Барези (Италия) — 70
  Йозеф Бицан (Чехословакия) — 63
  Карл-Хайнц Румменигге (Германия) — 59
  Омар Сивори (Аргентина) — 56
  Элиас Фигероа (Чили) — 55
  Кевин Киган (Англия) — 53
  Шандор Кочиш (Венгрия) — 52
  Эктор Скароне (Уругвай) — 51
  Йозеф Масопуст (Чехословакия) — 46
  Джачинто Факкетти (Италия) — 44
  Раймон Копа (Франция) — 41
  Алессандро «Сандро» Маццола (Италия) — 41
  Уве Зеелер (Германия) — 40
  Гуннар Нордаль (Швеция) — 36
  Зизиньо (Бразилия) — 35
  Теофило Кубильяс (Перу) — 34
  Арсенио Эрико (Парагвай) — 30
  Денис Лоу (Шотландия) — 29
  Сильвио Пиола (Италия) — 28
  Адольфо Педернера (Аргентина) — 27
  Обдулио Хасинто Варела (Уругвай) — 24
  Артур Фриденрайх (Бразилия) — 23
  Микаэль Лаудруп (Дания) — 22
 / Альберто Спенсер (Эквадор) — 21
  Йожеф Божик (Венгрия) — 21
  Тостао (Бразилия) — 19
  Эрнст Оцвирк (Австрия) — 18
  Поль ван Химст (Бельгия) — 11
  Чха Бом Гын (Южная Корея) — 11
  Рабах Маджер (Алжир) — 10
  Лахдар Беллуми (Алжир) — 10
  Олег Блохин (СССР) — 9
  Луис Кубилья (Уругвай) — 9
  Маджид Абдулла (Саудовская Аравия) — 9

Лучшие вратари столетия 

  Лев Яшин (СССР) — 1002
  Гордон Бэнкс (Англия) — 717
  Дино Дзофф (Италия) — 661
  Зепп Майер (Германия) — 456
  Рикардо Самора (Испания) — 443
  Хосе Луис Чилаверт (Парагвай) — 373
  Петер Шмейхель (Дания) — 291
  Питер Шилтон (Англия) — 196
  Франтишек Планичка (Чехословакия) — 194
  Амадео Каррисо (Аргентина) — 192
  Жилмар (Бразилия) — 160
  Ладислао Мазуркевич (Уругвай) — 144
  Пат Дженнингс (Северная Ирландия) — 132
  Убальдо Фильоль (Аргентина) — 121
  Антонио Карбахаль (Мексика) — 105
  Жан-Мари Пфафф (Бельгия) — 95
  Ринат Дасаев (СССР) — 89
  Дьюла Грошич (Венгрия) — 87
  Томас Равелли (Швеция) — 66
  Вальтер Дзенга (Италия) — 62
  Владимир Беара (Югославия) — 59
  Мишель Прюдомм (Бельгия) — 57
  Харальд Шумахер (Германия) — 51
  Рудольф «Руди» Хиден (Австрия) — 51
  Иво Виктор (Чехословакия) — 44
  Фрэнк Свифт (Англия) — 43
  Уго Гатти (Аргентина) — 40
  Хорхе Кампос (Мексика) — 37
  Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) — 36
  Роке Масполи (Уругвай) — 36
  Тома Н’Коно (Камерун) — 36
  Рене Игита (Колумбия) — 33
  Жозеф-Антуан Белл (Камерун) — 33
  Андони Субисаррета (Испания) — 32
  Эмерсон Леао (Бразилия) — 29
  Ян Томашевски (Польша) — 29
  Ханс ван Брёкелен (Нидерланды) — 27
  Вальтер Земан (Австрия) — 27
  Мохамед Аль-Деайя (Саудовская Аравия) — 25
  Джанпьеро Комби (Италия) — 23
  Нассер Хеджази (Иран) — 21
  Невилл Саутолл (Уэльс) — 20
  Баду Заки (Марокко) — 19
  Андреас Кёпке (Германия) — 17
  Ронни Хельстрём (Швеция) — 17
  Юрген Крой (ГДР) — 15
  Аттуга (Тунис) — 15

По конфедерациям

Африка

Игроки столетия 

 1.  Джордж Веа (Либерия) — 95
 2.  Роже Милла (Камерун) — 77
 3.  Абеди Пеле (Гана) — 72
 4.  Лахдар Беллуми (Алжир) — 56
 5.  Рабах Маджер (Алжир) — 51
 6.  Теофиль Абега (Камерун) — 39
 7.  Лоран Поку (Кот-д’Ивуар) — 38
 8.  Франсуа Омам-Бийик (Камерун) — 37
 9.  Ахмед Фарас (Марокко) — 35
 10.  Финиди Джордж (Нигерия) — 32
 11.  Калуша Бвалиа (Замбия) — 31
 11.  Махмуд Эль-Хатиб (Египт) — 31
 13.  Яфет Н’Дорам (Чад) — 30
 14.  Юсеф Фофана (Кот-д’Ивуар) — 29
 15.  Абдель Азиз Будербала (Марокко) — 28
 15.  Тарек Диаб (Тунис) — 28
 17.  Рашиди Йекини (Нигерия) — 27
 18.  Даниэль Амокачи (Нигерия) — 26
 19.  Ларби Бен Барек (Марокко) — 22
 19.  Али Бенчех (Алжир) — 22
 19.  Сегун Одегбами (Нигерия) — 22
 19.  Ибрагим Юсуф (Египт) — 22
 23.  Тахар Абу-Зеид (Египт) — 21
 24.  Петит Сорри (Гвинея) — 20
 24.  Энтони Йебоа (Гана) — 20
 26.  Эммануэль Амунике (Нигерия) — 19
 26.  Тшимен Бванга (Демократическая Республика Конго) — 19
 28.  Али Абугрейсма (Египт) — 18
 29.  Папа Камара (Гвинея) — 18
 30.  Мохаммед Тимуми (Марокко) — 17
 31.  Карим Абдул Разак (Гана) — 16
 31.  Шериф Сулейман (Гвинея) — 16
 33.  Нванкво Кану (Нигерия) — 15
 34.  Виктор Икпеба (Нигерия) — 14
 34.  Жан Манга-Онгене (Камерун) — 14
 34.  Бенгали Силла (Гвинея)- 13
 37.  Магди Абдельгани (Египет) — 13
 37.  Опоку (Н'Ти) Африйе (Гана) — 13
 39.  Етефе Какото (Демократическая Республика Конго) — 12
 39.  Роберт Менса (Гана) — 12
 39.  Хани Рамзи (Египет) — 12
 42.  Мохаммед Кейта (Гвинея) — 11
 42.  Джамел Лалмас (Алжир) — 11
 44.  Адольф Арма (Гана) — 10
 44.  Салах Ассао (Алжир) — 10
 44.  Марк Фиш (ЮАР) — 10
 44.  Салиф Кейта (Мали) — 10
 44.  Серж-Алаин Магуи (Кот д’Ивуар) — 10
 44.  Пол Мукила (Республика Конго) — 10
 44.  Сандей Олисе (Нигерия) — 10
 44.  Ибрахим Сандей (Гана) — 10

Вратари столетия 

 1.  Жозеф-Антуан Белл (Камерун) — 39
 2.  Томас Н'Коно (Камерун) — 30
 3.  Садок Сасси Аттуга (Тунис) — 26
 4.  Баду Заки (Марокко) — 24
 5.  Мвемба Казади (Демократическая Республика Конго) — 19
 6.  Жак Сонго’о (Камерун) — 13
 7.  Брюс Гроббелаар (Зимбабве) — 11
 8.  Ахмед Шубейр (Египет) — 10
 9.  Ален Гуамене (Кот д’Ивуар) — 9
 10.  Питер Руфаи (Нигерия) — 6

Азия

Игроки столетия 

 1. Чха Бом Гын (Южная Корея) — 112
 2. Ким Джусон (Южная Корея) — 93
 3. Маджид Абдулла (Саудовская Аравия) — 87
 4. Кадзуёси Миура (Япония) — 71
 5. Кунисигэ Камамото (Япония) — 70
 6. Саид Аль-Овайран (Саудовская Аравия) — 68
 7. Али Даеи (Иран) — 64
 8. Ходадад Азизи (Иран) — 59
 9. Ахмед Рахди (Ирак) — 48
 10. Карим Багери (Иран) — 47
 11. Чхве Сунхо (Южная Корея) — 33
 12. Масами Ихара (Япония) — 31
 13. Прадип Кумар Банерджи (Индия) — 27
 14. Фейсал Ад-Дахиль (Кувейт) — 23
 14. Али Парвин (Иран) — 23
 16. Фань Чжии (Китай) — 22
 16. Хон Мён Бо (Южная Корея) — 22
 16. Ясухико Окудэра (Япония) — 22
 19. Пьяпонг Пье-оун (Таиланд) — 21
 19. Хассан Ровшан (Иран) — 21
 21. Пак Ду Ик (Северная Корея) — 19
 22. Ави Кохен (Израиль) — 17
 23. Чхон Хэвон (Южная Корея) — 16
 23. Гу Гуанмин (Китай) — 16
 25. Хуссейн Саид (Ирак) — 15
 25. Натипонг Сритонг-Ин (Таиланд) — 15
 27. Фахад Аль-Биши (Саудовская Аравия) — 14
 27. Хван Сонхон (Южная Корея) — 14
 29. Ахмад Фанди (Сингапур) — 13
 30. Мохтар Дахари (Малайзия) — 12
 30. Аднан ат-Тальяни (ОАЭ)

Вратари столетия 

 1.  Мохамед Аль-Деайя (Саудовская Аравия) — 54
 2.  Нассер Хеджази (Иран) — 18
 3.  Чхве Ин-ён (Южная Корея) — 15
 4.  Чжан Хуэйкан (Китай) — 14
 5.  Фу Юйбинь (Китай) — 8
 5.  Хамуд Султан (Бахрейн) — 8
 5.  Питер Тангарадж (Индия) — 8
 8.  Халид Аль-Фадли (Кувейт) — 7
 8.  Мохаммед Вафах Саами (Катар) — 7
 10.  Цю Чжицян (Чоу Чикёнг) (Малайзия) — 6

Центральная и Северная Америка

Игроки столетия 

 1. Уго Санчес (Мексика) — 107
 2. Луис де ла Фуэнте (Мексика) — 45
 3. Карлос Мануэль Эрмосильо (Мексика) — 42
 4. Орасио Касарин Гарсиласо (Мексика) — 40
 5. Рауль Карденас де ла Вега (Мексика) — 39
 6. Билли Гонсалвес (США) — 33
 7. Сальвадор Рейес Монтеон (Мексика) — 30
 8. Хулио Сесар Дели Вальдес (Панама) — 29
 8. Брюс Уилсон (Канада) — 29
 10. Хорхе Альберто Гонсалес Барильяс (Сальвадор) — 24
 11. Маурисио Сьенфуэгос (Сальвадор) — 21
 11. Эрик Винальда (США) — 21
 13. Уолтер Бар (США) — 17
 14. Хесус дель Муро (Мексика) — 15
 15. Рауль Игнасио Диас Арсе (Сальвадор) — 14
 15. Алехандро Морера (Коста-Рика) — 14
 17. Марио Лопес (Куба) — 13
 18. Густаво Пенья (Мексика) — 11
 19. Марсело Бальбоа (США) — 10
 19. Боб Ленардуцци (Канада) — 10
 19. Оскар Энрике «Конехо» Санчес (Гватемала) — 10
 22. Бенхамин Галиндо Марентес (Мексика) — 9
 22. Рональд Гомес (Коста-Рика) — 9
 22. Хуан Карлос Плата (Гватемала) — 9
 22. Хильберто Йервуд (Гондурас) — 9
 22. Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго) — 9
 27. Хуан Карреньо (Мексика) — 8
 27. Рохер Гомес (Коста-Рика) — 8
 27. Хосе Рафаэль Меса (Коста-Рика) — 8
 27. Николас Суасо (Гондурас) — 8
 31. Хорхе Рольдан (Гватемала) — 7
 31. Луис Эрнесто Тапиа (Панама) — 7

Вратари столетия 

 1  Антонио Феликс Карбахаль (Мексика) — 52
 2.  Луис Габело Конехо (Коста-Рика) — 25
 3.  Кейси Келлер (США) — 24
 4.  Хорхе Кампос (Мексика) — 22
 5.  Анри Франсийон (Гаити) — 17
 6.  Рауль Эстрада (Мексика) — 9
 7.  Джеймс «Джо» Кеннавей (Канада) — 7
 8.  Крейг Форрест (Канада) — 6
 9.  Игнасио Франсиско Кальдерон (Мексика) — 5
 10.  Мануэль «Тамалон» Гарай (Сальвадор) — 4

Европа

Игроки столетия 

 1.  Йохан Кройф — (Нидерланды) — 753
 2.  Франц Беккенбауэр (Германия) — 709
 3.  Альфредо Ди Стефано (Испания) — 708
 4.  Ференц Пушкаш (Венгрия) — 667
 5.  Мишель Платини (Франция) — 505
 6.  Эйсебио (Португалия) — 370
 7.  Бобби Чарльтон (Англия) — 303
 8.  Стэнли Мэтьюз (Англия) — 282
 9.  Герд Мюллер (Германия) — 249
 10.  Марко Ван Бастен (Нидерланды) — 240
 11.  Джордж Бест (Северная Ирландия) — 193
 12.  Джанни Ривера (Италия) — 113
 13.  Маттиас Синделар (Австрия) — 110
 14.  Фриц Вальтер (Германия) — 105
 15.  Джузеппе Меацца (Италия) — 90
 16.  Джачинто Факкетти (Италия) — 79
 17.  Бобби Мур (Англия) — 74
 18.  Раймон Копа (Франция) — 72
 18.  Уве Зеелер (Германия) — 72
 20.  Франко Барези (Италия) — 66
 21.  Рууд Гуллит (Нидерланды) — 63
 22.  Олег Блохин (СССР) — 61
 23.  Шандор Кочиш (Венгрия) — 54
 24.  Ладислао Кубала (Испания) — 53
 24.  Микаэль Лаудруп (Дания) — 53
 24.  Алессандро «Сандро» Маццола (Италия) — 53
 27.  Франсиско Хенто (Испания) — 49
 28.  Йозеф Бицан (Чехословакия) — 47
 29.  Сильвио Пиола (Италия) — 46
 30.  Кевин Киган (Англия) — 45
 31.  Эрнст Оцвирк (Австрия) — 44
 32.  Лотар Маттеус (Германия) — 43
 33.  Йожеф Божик (Венгрия) — 41
 34.  Жюст Фонтен (Франция) — 40
 34.  Карл-Хайнц Румменигге (Германия) — 40
 36.  Гуннар Нордаль (Швеция) — 39
 37.  Денис Лоу (Шотландия) — 38
 38.  Йожеф Масопуст (Чехословакия) — 35
 39.  Поль ван Химст (Бельгия) — 28
 40.  Георгий Аспарухов (Болгария) — 27
 40.  Паоло Росси (Италия) — 27
 42.  Джимми Гривз (Англия) — 26
 42.  Луиджи Рива (Италия) — 26
 42.  Имре Шлоссер (Венгрия) — 26
 45.  Стив Блумер (Англия) — 25
 46.  Збигнев Бонек (Польша) — 24
 46.  Кенни Далглиш (Шотландия) — 24
 46.  Алан Симонсен (Дания) — 24
 46.  Эдуард Стрельцов (СССР) — 24
 50.  Герхард Ханаппи (Австрия) — 23
 50.  Луис Суарес Мирамонтес (Испания) — 23
 52.  Уильям «Дикси» Дин (Англия) — 22
 53.  Роберто Баджо (Италия) — 21
 53.  Казимеж Дейна (Польша) — 21
 53.  Драган Джаич (Югославия) — 21
 56.  Георге Хаджи (Румыния) — 19
 56.  Гаэтано Ширеа (Италия) — 19
 58.  Нильс Лидхольм (Швеция) — 18
 59.  Гуннар Грен (Швеция) — 17
 60.  Мариу Колуна (Португалия) — 16
 60.  Дьердь Шароши (Венгрия) — 16
 62.  Томми Лоутон (Англия) — 15
 62.  Христо Стоичков (Болгария) — 15
 64.  Деннис Бергкамп (Нидерланды) — 14
 64.  Раймонд Брейн (Бельгия) — 14
 66.  Томас «Том» Финни (Англия) — 13
 66.  Гари Линекер (Англия) — 13
 66.  Джимми Макгрори (Шотландия) — 13
 66.  Герберт Прохазка (Австрия) — 13
 70.  Эрик Кантона (Франция) — 12
 70.  Карл Коллер (Австрия) — 12
 70.  Паоло Мальдини (Италия) — 12
 73.  Лиам Брейди (Ирландия) — 11
 73.  Нандор Хидегкути (Венгрия) — 11
 73.  Тони Польстер (Австрия) — 11
 73.  Жан Тигана (Франция) — 11
 73.  Бернард Вукас (Югославия) — 11
 73.  Вивьен Джон Вудворд (Англия) — 11
 79.  Руди Крол (Нидерланды) — 10
 79.  Деян Савичевич (Югославия) — 10
 81.  Роберто Беттега (Италия) — 9
 81.  Алекс Джеймс (Шотландия) — 9
 81.  Карел Пешек «Када» (Чехословакия) — 9
 84.  Флориан Альберт (Венгрия) — 8
 84.  Пауль Брайтнер (Германия) — 8
 84.  Эмилио Бутрагеньо (Испания) — 8
 84.  Уильям Джон Чарльз (Уэльс) — 8
 84.  Рональд Куман (Нидерланды) — 8
 89.  Всеволод Бобров (СССР) — 7
 89.  Хьюи Галлахер (Шотландия) — 7
 89.  Влодзимеж Любаньский (Польша) — 7
 89.  Драган Стойкович (Югославия) — 7
 93.  Николае Добрин (Румыния) — 6
 93.  Гюнтер Нетцер (Германия) — 6
 93.  Иан Раш (Уэльс) — 6
 96.  Джон Кэри (Ирландия) — 5
 96.  Рихард Хофман (Германия) — 5
 96.  Северино Минелли (Швейцария) — 5
 96.  Вольфганг Оверат (Германия) — 5
 100.  Гжегож Лято (Польша) — 4
 100.  Фриц Шепан (Германия) — 4

Вратари столетия 

 1.  Лев Яшин (СССР) — 498
 2.  Дино Дзофф (Италия) — 373
 3.  Гордон Бэнкс (Англия) — 360
 4.  Рикардо Самора (Испания) — 304
 5.  Зепп Майер (Германия) — 263
 6.  Франтишек Планичка (Чехословакия) — 204
 7.  Петер Шмейхель (Дания) — 148
 8.  Питер Шилтон (Англия) — 124
 9.  Дьюла Грошич (Венгрия) — 117
 10.  Жан-Мари Пфафф (Бельгия) — 100
 11.  Патрик «Пат» Дженнингс (Северная Ирландия) — 76
 12.  Владимир Беара (Югославия) — 72
 13.  Рудольф «Руди» Хиден (Австрия) — 63
 14.  Томас Равелли (Швеция) — 59
 15.  Харальд «Тони» Шумахер (Германия) — 51
 16.  Джанпьеро Комби (Италия) — 49
 16.  Ринат Дасаев (СССР) — 49
 18.  Ян Томашевски (Польша) — 44
 19.  Мишель Прюдомм (Бельгия) — 41
 20.  Ханс ван Брекелен (Нидерланды) — 37
 20.  Андреас Кёпке (Германия) — 37
 22.  Ронни Хельстрём (Швеция) — 31
 22.  Андони Субисаррета (Испания) — 31
 24.  Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) — 21
 24.  Иво Виктор (Чехословакия) — 21
 26.  Вальтер Земан (Австрия) — 19
 27.  Вальтер Дзенга (Италия) — 18
 28.  Фрэнк Свифт (Англия) — 17
 29.  Юрген Крой (ГДР) — 16
 30.  Анжело Перуцци (Италия) — 13
 30.  Невилл Саутолл (Уэльс) — 13
 32.  Энрико Альбертози (Италия) — 12
 32.  Дэвид Симэн (Англия) — 12
 34.  Сэм Харди (Англия) — 10
 34.  Хосе Анхель Ирибар (Испания) — 10
 34.  Юзеф Млынарчик (Польша) — 10
 34.  Джанлука Пальюка (Италия) — 10
 34.  Алберто да Кошта Перейра (Португалия) — 10
 34.  Ханс Тильковски (Германия) — 10
 40.  Витор Дамаш (Португалия) — 9
 40.  Хайнрих Штульфаут (Германия) — 9
 42.  Евгений Рудаков (СССР) — 8
 43.  Луис Мигель Арконада (Испания) — 7
 43.  Джулиано Сарти (Италия) — 7
 43.  Антон «Тони» Турек (Германия) — 7
 46.  Бернар Лама (Франция) — 6
 47.  Пьер Шеригес (Франция) — 5
 47.  Алексей Хомич (СССР) — 5
 47.  Антони Рамальетс (Испания) — 5
 47.  Рональд Симпсон (Шотландия) — 5
 47.  Карой Жак (Венгрия) — 5

Океания

Игроки столетия 

 1.  Уинтон Руфер (Новая Зеландия) — 62
 2.  Фрэнк Фарина (Австралия) — 41
 3.  Кристиан Карамбё (Новая Каледония) — 40
 4.  Джо Марстон (Австралия) — 34
 5.  Джон Космина (Австралия) — 33
 6.  Алан Эдвард Дэвидсон (Австралия) — 22
 7.  Пол Окон (Австралия) — 17
 7.  Роберт «Робби» Слейтер (Австралия) — 17
 9.  Реджинальд «Рег» Дейт (Австралия) — 14
 10.  Эдвард «Эдди» Крнчевич (Австралия) — 13
 11.  Пол Уэйд (Австралия) — 11
 12.  Крейг Петер Джонстон (Австралия) — 6
 12.  Стэн Лазаридис (Австралия) — 6
 12.  Дэвид Митчелл (Австралия)- 6
 15.  Кеннет Армстронг (Новая Зеландия) — 5
 15. Эрролл Беннетт (Таити) — 5
 15.  Брайан Тернер (Новая Зеландия) — 5
 15.  Жак «Зимако» Атре (Новая Каледония) — 5
 19. Паскаль Ваируа (Таити) — 5
 19.  Аурелио Видмар (Австралия) — 4

Вратари столетия 
 1.  Марк Боснич (Австралия) — 53
 2.  Фрэнк Ван Хаттум (Новая Зеландия) — 21
 3.  Джеймс Макнабб (Австралия) — 14
 4.  Марк Шварцер (Австралия) — 4
 4.  Джеймс Тейлор (Новая Зеландия) — 4
 5.  Кевин Кёртин (Новая Зеландия) — 3

Южная Америка

Игроки столетия 

  Пеле (Бразилия) — 220
  Диего Армандо Марадона (Аргентина) — 193
  Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Колумбия) — 161
  Гарринча (Бразилия) — 142
  Хосе Мануэль Морено (Аргентина) — 82
  Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай) — 52
  Зико (Бразилия) — 51
  Арсенио Пастор Эрико (Парагвай) — 42
  Элиас Фигероа (Чили) — 42
  Зизиньо (Бразилия) — 40
  Луис Кубилья (Уругвай) — 25
  Адольфо Педернера (Аргентина) — 24
  Артур Фриденрайх (Бразилия) — 21
  Тостао (Бразилия) — 21
  Обдулио Хасинто Варела (Уругвай) — 21
  Омар Сивори (Аргентина) — 19
  Теофило Кубильяс (Перу) — 17
  Валдир Перейра «Диди» (Бразилия) — 17
  Виллингтон Ортис (Колумбия) — 17
  Хосе Леандро Андраде (Уругвай) — 16
  Эктор Скароне (Уругвай) — 16
  Альберто Спенсер (Эквадор) — 16
  Марио Альберто Кемпес (Аргентина) — 15
  Энцо Франческоли (Уругвай) — 13
  Леонидас да Силва (Бразилия) — 13
  Анхель Амадео Лабруна (Аргентина) — 12
  Хосе Насасси (Уругвай) — 12
  Нилтон Сантос (Бразилия) — 12
  Роналдо (Бразилия) — 12
  Ромарио (Бразилия) — 11
  Пауло Роберто Фалькао (Бразилия) — 10
  Роберто Ривелино (Бразилия) — 10
  Марсело Салас (Чили) — 10
  Адемир да Гия (Бразилия) — 9
  Эктор Чумпитас (Перу) — 8
  Даниэль Альберто Пассарелла (Аргентина) — 8
  Луис Эдмундо Перейра (Бразилия) — 7
  Педро Верхилио Роча (Уругвай) — 7
  Карлос Вальдеррама (Колумбия) — 6
  Карлос Алберто Торрес (Бразилия) — 5
  Леонель Санчес (Чили) — 5
  Иван Саморано (Чили) — 5
  Домингос да Гия (Бразилия) — 4
  Адемир (Бразилия) — 3
  Хосе Педро Сеа (Уругвай) — 3
  Раймундо Орси (Аргентина) — 3

Вратари столетия 

  Амадео Каррисо (Аргентина) — 68
  Хосе Луис Чилаверт (Парагвай) — 57
  Убальдо Фильоль (Аргентина) — 53
  Жилмар (Бразилия) — 47
  Ладислао Мазуркевич (Уругвай) — 46
  Роке Гастон Масполи (Уругвай) — 26
  Уго Орландо Гатти (Аргентина) — 20
  Рене Игита (Колумбия) — 18
  Серхио Роберто Ливингстон (Чили) — 15
  Эмерсон Леао (Бразилия) — 13
  Моасир Барбоза (Бразилия) — 11
  Роберто Антонио Рохас (Чили) — 6
  Родольфо Серхио Родригес (Уругвай) — 6
  Америко Тесориере (Аргентина) — 5
  Манга Аилтон (Бразилия) — 4
  Андрес Масали (Уругвай) — 4
  Антонио Рома (Аргентина) — 4

По странам

Аргентина

Игроки столетия 
 Диего Армандо Марадона — 193
 Альфредо Ди Стефано — 161
 Хосе Мануэль Морено — 82
 Адольфо Педернера — 24
 Омар Сивори — 19
 Марио Кемпес — 15
 Анхель Амадео Лабруна — 12
 Даниэль Альберто Пассарелла — 8
 Раймундо Орси — 3
 Оскар Руджери — 1

Вратари столетия 
 Амадео Каррисо — 68
 Убальдо Фильоль — 53
 Уго Орландо Гатти — 20
 Америко Тесориере — 5
 Антонио Рома — 4

Австрия

Игроки столетия 
 1.Маттиас Синделар — 110
 2.Эрнст Оцвирк — 44
 3.Герхард Ханаппи — 23
 4.Херберт Прохазка — 13
 5.Карл Коллер — 12
 6.Тони Польстер — 11
 7.Эрнст Хаппель — 3
 8.Ханс Кранкль — 2

Вратари столетия 
 1.Рудольф «Руди» Хиден — 63
 2.Вальтер Земан — 19
 3.Михаэль Консел — 3

Бельгия

Игроки столетия 
 1.Поль Ван Химст — 28
 2.Раймон Брен — 14
 3.Эрик Геретс — 3
 4.Ян Кулеманс — 2
 4.Жозеф Мерманс — 2

Вратари столетия 
 1.Жан-Мари Пфафф — 100
 2.Мишель Прюдомм — 41
 3.Жан Де Би — 3

Бразилия

Игроки столетия 
 Пеле — 220
 Гарринча — 142
 Зико — 51
 Зизиньо — 40
 Артур Фриденрайх — 21
 Тостао — 21
 Валдир Перес «Диди» — 17
 Леонидас да Силва — 13
 Нилтон Сантос — 12
 Роналдо — 12
 Ромарио — 11
 Пауло Роберто Фалькао — 10
 Роберто Ривелино — 10
 Адемир да Гия — 9
 Луис Эдмундо Перейра — 7
 Карлос Алберто Торрес — 5
 Домингос да Гия — 4
 Адемир — 3
 Бебето — 2
 Жаирзиньо — 2

Вратари столетия 
 Жилмар — 47
 Эмерсон Леао — 13
 Моасир Барбоза — 11
 Манга Аилтон — 4

Англия

Игроки столетия 
 1. Бобби Чарльтон — 303
 2. Стэнли Мэттьюз — 282
 3. Бобби Мур — 74
 4. Кевин Киган — 45
 5. Джимми Гривз — 26
 6. Стив Блумер — 25
 7. Дикси Дин — 22
 8. Томми Лоутон — 15
 9. Том Финни — 13
 9. Гари Линекер — 13
 11. Вивиан Вудворд — 11

Вратари столетия 
 1. Гордон Бэнкс — 360
 2. Питер Шилтон — 124
 3. Фрэнк Свифт — 17
 4. Дэвид Симен — 12
 5. Сэм Харди — 10
 6. Гарри Хиббс — 3

Франция

Игроки столетия 
 1.Мишель Платини — 505
 2.Раймонд Копа — 72
 3.Жюст Фонтен — 40
 4.Эрик Кантона — 12
 5.Жан Тигана — 11
 6.Робер Жонке — 2

Вратари столетия 
 1.Бернар Лама — 6
 2.Пьер Шеригес — 5
 3.Жульен Дарюи — 4
 4.Фабьен Бартез — 3

Германия

Игроки столетия 
 1.Франц Беккенбауэр — 709
 2.Герд Мюллер — 249
 3.Фриц Вальтер — 105
 4.Уве Зеелер — 72
 5.Лотар Маттеус — 43
 6.Карл-Хайнц Румменигге — 40
 7.Пауль Брайтнер — 8
 8.Гюнтер Нетцер — 6
 9.Ричард Хофманн — 5
 9.Вольфганг Оверат — 5
 11.Фриц Шепан — 4
 12.Андреас Бреме — 2
 12.Бернд Шустер — 2
 13.Андреас Мёллер — 1
 13.Руди Фёллер — 1

Вратари столетия 
 1. Зепп Майер — 263
 2. Харальд «Тони» Шумахер — 51
 3. Андреас Кёпке — 37
 4. Юрген Крой — 16
 5. Ханс Тильковски — 10
 6. Генрих Штульфаут — 9
 7. Антон «Тони» Турек — 7
 8. Бодо Иллгнер — 4
 9. Ханс Якоб — 3
 10. Ульрих Штайн — 13

Венгрия

Игроки столетия 
 1.Ференц Пушкаш — 667
 2.Шандор Кочиш — 54
 3.Йожеф Божик — 41
 4.Имре Шлоссер — 26
 5.Дьердь Шароши — 16
 6.Нандор Хидегкути — 11
 7.Флориан Альберт — 8
 8.Дьёрдь Орт — 2

Вратари столетия 
 1.Дьюла Грошич — 117
 2.Карой Жак — 5

Италия

Игроки столетия 
 1.Джанни Ривера — 113
 2.Джузеппе Меацца — 90
 3.Джачинто Факкетти — 79
 4.Франко Барези — 66
 5.Алессандро Маццола — 53
 6.Сильвио Пиола — 46
 7.Паоло Росси — 27
 8.Луиджи Рива — 26
 9.Роберто Баджо — 21
 9.Гаэтано Ширеа — 19
 11.Паоло Мальдини — 12
 12.Роберто Беттега — 9
 13.Джампьеро Бониперти — 3

Вратари столетия 
 1.Дино Дзофф — 373
 2.Джанпьеро Комби — 49
 3.Вальтер Дзенга — 18
 4.Анжело Перуцци — 13
 5.Энрико Альбертози — 12
 6.Джанлука Пальюка — 10
 7.Джулиано Сарти — 7
 8.Лоренцо Буффон — 4

Нидерланды

Игроки столетия 
 1. Йохан Кройф — 753
 2. Марко ван Бастен — 240
 3. Рууд Гуллит — 63
 4. Деннис Бергкамп — 14
 5. Руд Крол — 10
 6. Рональд Куман — 8
 7. Франк Райкард — 3
 8. Фас Вилкес — 2

Вратари столетия 
 1. Ханс ван Брёкелен — 37
 2. Эдвин ван дер Сар — 21
 3. Эдди Питерс Графланд — 3

Испания

Игроки столетия 
 1. Альфредо Ди Стефано — 708
 2.Ференц Пушкаш — 667
 3.Ладислао Кубала — 53
 4.Франсиско Хенто — 49
 5.Луис Суарес Мирамонтес — 23
 6.Эмилио Бутрагеньо — 8
 7.Мигель «Мичел» Гонсалес — 3
 8.Амансио Амаро Варела — 2
 9.Тельмо «Сарра» Сарраонайндия — 2

Вратари столетия 
 1.Рикардо Самора — 304
 2.Андони Субисаррета — 31
 3.Хосе Анхель Ирибар — 10
 4.Луис Мигель Арконада — 7
 5.Антони Рамальетс — 5
 6.Франсиско Буйо — 3

Уругвай

Игроки столетия 
 Хуан Альберто Скьяффино — 52
 Луис Кубилья — 25
 Обдулио Хасинто Варела — 21
 Эктор Скароне — 16
 Хосе Леандро Андраде — 16
 Энцо Франческоли — 13
 Хосе Насасси — 12
 Педро Верхилио Роча — 7
 Хосе Педро Сеа — 3
 Альсидес Эдгардо Гиджа — 2

Вратари столетия 
 Ладислао Мазуркевич — 46
 Роке Гастон Масполи — 26
 Родольфо Серхио Родригес — 6
 Андрес Масали — 4

Наилучший результат среди полевых футболистов и вратарей по всем странам

Полевые игроки 
  — Фрэнк Фарина
  — Маттиас Синделар
  — Лахдар Беллами
  — Бобби Чарльтон
  — Диего Армандо Марадона
  — Пол Ван Химст
  — Георгий Аспарухов
  — Пеле
  — Ференц Пушкаш
  — Абеди Пеле
  — Оскар Энрике «Конехо» Санчес
  — Петит Сорри
  — Франц Беккенбауэр
  — Жильберто Йервуд
  — Микаэль Лаудруп
  — Махмуд Эль-Хатиб
  — Тшимен Бванга
  — Калуша Бвалиа
  — Ави Кохен
  — Прадип Кумар Банерджи
  — Али Даеи
  — Ахмед Рахди
  — Лиам Брейди
  — Альфредо Ди Стефано
  — Джанни Ривера
  — Роже Милла
  — Брюс Уилсон
  — Фань Чжии
  — Пак Ду Ик
  — Виллингтон Ортис
  — Пол Мукила
  — Алехандро Морера
  — Лоран Поку
  — Марио Лопез
  — Файзал Али Ак-Дахил
  — Джордж Веа
  — Мохтар Дахари
  — Салиф Кейта
  — Ахмед Фарас
  — Уго Санчес
  — Финиди Джордж
  — Кройф, Йохан
  — Уинтон Руфер
  — Кристиан Карамбё
  — Абанан Аль-Талияни
  — Хулио Сезар Дели Вальдес
  — Арсенио Пастор Эрико
  — Теофило Кубильяс
  — Збигнев Бонек
  — Эйсебио
  — Георге Хаджи
  — Хорхе Альберто Гонсалес Барильяс
  — Абдулла Маджед
  — Джордж Бест
  — Ахмад Фанди
  — Олег Блохин
  — Билли Гонсалвес
  — Пьяпонг Пье-оун
  — Эрролл Беннетт
  — Дуайт Йорк
  — Тарек Диаб
  — Хуан Альберто Скьяффино
  — Уильям Джон Чарльз
  — Мишель Платини
  — Денис Лоу
  — Яфет Н’Дорам
  — Йозеф Бицан
  — Элиас Фигероа
  — Северино Минелли
  — Гуннар Нордаль
  — Альберто Спенсер
  — Марк Фиш
  — Драган Джаич
  — Чха Бом Гын
  — Кадзуёси Миура

Примечания

Ссылки

См. также 
 Африканский футболист года
 Золотая бутса
 Золотой мяч (France Football)
 Золотой мяч (футбольная награда на чемпионате мира)
 Игрок года ФИФА
 Список величайших футболистов XX века (World Soccer)
 ФИФА 100
 Футболист года в Азии
 Футболист года в Южной Америке
 Юбилейные награды УЕФА

Списки футболистов